Лебоганг Маньяма (; родился 13 сентября 1990, Тембиса, ЮАР) — южноафриканский футболист, полузащитник клуба «Кайзер Чифс» и сборной ЮАР.

Клубная карьера 
Маньяма начал профессиональную карьеру в клубе «Аякс» из Кейптауна. 27 августа 2010 года в матче против «Блумфонтейн Селтик» он дебютировал в чемпионате ЮАР. 5 февраля 2011 года в поединке против «Суперспорт Юнайтед» Лебоганг забил свой первый гол за «Аякс». В начале 2014 года Маньяма перешёл в «Суперспорт Юнайтед». 18 января в матче против «Орландо Пайретс» он дебютировал за новую команду. 31 января в поединке против «Юниверсити оф Претория» Лебоганг забил свой первый гол за «Суперспорт Юнайтед». В своём первом сезоне он помог команде завоевать Кубок лиги. В 2015 году Маньяма на правах аренды выступал за «Мпумаланга Блэк Эйсиз».

Летом 2015 года Лебоганг перешёл в «Кейптаун Сити». 25 августа в матче против «Мамелоди Сандаунз» он дебютировал за новый клуб. 3 ноября в поединке против «Джомо Космос» Маньяма забил свой первый гол за «Кейптаун Сити». В 2017 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата и помог команде выиграть Кубок лиги.

Летом 2017 года Маньяма подписал контракт с турецким клубом «Коньяспор». Сумма трансфера составила 800 тыс. еро. 9 сентября в матче против «Аланьяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 29 ноября в поединке Кубка Турции против «Батман Петролспора» Лебоганг сделал «дубль», забив свои первые голы за «Коньяспор».

Международная карьера 
13 июля 2013 года в товарищеском матче против сборной Намибии Маньяма дебютировал за сборную ЮАР. 17 октября 2015 года в отборочном матче Кубка Африки 2016 против сборной Анголы Тау дебютировал за сборную ЮАР. 13 июля 2017 года в поединке против сборной Замбии он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную ЮАР

Достижения 

Командные

 «Суперспорт Юнайтед»
 Обладатель Кубка Лиги ЮАР — 2014

 «Кейптаун Сити»
 Обладатель Кубка Лиги ЮАР — 2016

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата ЮАР (13 голов) — 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 NFT Profile

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Суперспорт Юнайтед»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Мпумаланга Блэк Эйсиз»
Игроки ФК «Кейптаун Сити»
Игроки ФК «Аякс» Кейптаун
Игроки ФК «Кайзер Чифс»